Kalathos si può riferire a:

Kalathos, forma di ceramica greca a pareti verticali.
Kàlathos, corpo principale del capitello corinzio.
Kalathos, frazione del comune di Archangelos sull'isola di Rodi.
Kalathos airfield, aeroporto italiano sull'isola di Rodi.